Ilha Hoste — do Chile, no estreito de Beagle
Hoste (Eslováquia) — município
Hoste (Mosela) — comuna francesa

Ver também
Host — termo informático

Desambiguações de topônimos